„Сноу Патрол“ () е рок група от Глазгоу (Шотландия) и Белфаст (Северна Ирландия).

Стилът на групата не може да с определи с точност, но въпреки това е причислен към така наречения алтернативен рок.

Дискография

Албуми

Сингли

DVD 
 2004 – Live at Somerset House

Бележки

Външни препратки 
  Официален уебсайт на Сноу Патрол
  Deutsche Labelseite mit einigen Infos 
  Инфо в laut.de

Британски алтернативни групи
Музикални групи в Глазгоу
Музикални групи в Белфаст